El término Ilama puede referirse a:
ilama, el fruto de la especie Annona diversifolia;
Ilama (Municipalidad en el departamento de Santa Bárbara, en la república de Honduras);
 la cultura ilama (Cultura precolombina de Colombia).